Plešivica peut désigner :

Localités 
en Croatie
Plešivica, une localité située dans la municipalité de Jastrebarsko, comitat de Zagreb ;
Plešivica, une localité située dans la municipalité de Selnica, comitat de Međimurje ;
Plešivica, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
Plešivica, une localité située dans la commune de Brezovica ;
Plešivica, une localité située dans la commune de Ljutomer ;
Plešivica, une localité située dans la commune de Sežana ; 
Plešivica, une localité située dans la commune de Žužemberk ;
Plešivica, un village situé dans la localité d'Ivanjkovci et dans la commune d'Ormož ;
Plešivica, un lieu-dit sur la localité de Veličane dans la commune d'Ormož : le nom de la colline ou se trouve la vigne du Clos Veličane
Plešivica, un village situé dans la localité de Notranje Gorice et dans la commune de Brezovica ;
Plešivica pri Žalni, une localité située dans la commune de Grosuplje.

Montagne 
la Plešivica, une montagne de Croatie.